Владимир Якимов: Якимов, Владимир Альбертович (род. 1963) — советский и российский хоккеист.
 Якимов, Владимир Дмитриевич (род. 1959) — советский хоккеист.